

Toponyme
 Sadirac, commune française de la Gironde ;
 Sadirac, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Taron-Sadirac-Viellenave ;
 Taron-Sadirac-Viellenave, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Patronymie 
 Michel Sadirac membre de l'atelier d'architecture Salier Lajus Courtois Sadirac.
 Nicolas Sadirac (1968-), informaticien et directeur d'école français. 

Homonymie de toponyme